Мамолар ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда.  Население — 37 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Historia de Mamolar
 Mamolar

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса